La Estación Pino Suárez puede referirse a alguno de los siguientes artículos:

 Pino Suárez, estación del Metro de la Ciudad de México.
 Pino Suárez, estación del Tren Interurbano Toluca-Valle de México.